Cylindrothyrium är ett släkte av svampar. Cylindrothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cylindrothyrium